Cernaia – fiume che scorre in Crimea e sfocia nella baia di Sebastopoli
 Battaglia della Cernaia – battaglia combattuta dai Sardo-Piemontesi durante la guerra di Crimea presso il fiume suddetto
 Via Cernaia – strada del centro storico di Torino

Pagine correlate 

 Čërnaja